Кривополье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кривополье — деревня в Червенском районе Минской области.

Украина 
 Кривополье — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области.